Hahnloser ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hahnloser (1870–1936), Schweizer Augenarzt und Kunstsammler
 August Hahnloser-Wirth (?–1905), Schweizer Unternehmer
 Hans R. Hahnloser (1899–1974), Schweizer Kunsthistoriker
 Hedy Hahnloser-Bühler (1873–1952), Schweizer Kunstgewerblerin, Schriftstellerin und Kunstsammlerin
 Margrit Hahnloser-Ingold (* 1940), Schweizer Kunsthistorikerin und Mäzenin